Sonny Boy Williamson I, Amerikaans bluesmuzikant 
 Sonny Boy Williamson II, Amerikaans bluesmuzikant